Тюльпа́н Биберште́йна, или Тюльпан дубра́вный (, Tulipa quercetorum) — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства . В настоящее время вид сведён к синонимам тюльпана южного (Тulipa sylvestris ssp. australis), который в свою очередь является подвидом тюльпана лесного (Tulipa sylvestris).

Ботаническое описание 
Многолетний луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным побегом. Высота 15—30 (до 40) см.

Стебель голый, простой, прямой, тонкий.

Луковица яйцевидная, до 2 см толщиной, длиной до 4 см, оболочки кожистые, чёрно-бурые, с внутренней стороны прижатогустоволосистые.

Листья прикорневые, линейно-ланцетные, желобчатые, в числе двух (трёх), отклонённые, голые, обычно нижний лист более широкий.

Цветки одиночные, поникающие перед цветением, с жёлтыми острыми листочками околоцветника до 3 см в диаметре. Листочки околоцветника (их шесть) ланцетные, жёлтые, длиной до 3 см, острые, наружные — снаружи с фиолетовым оттенком, в 2 раза шире внутренних; внутренние яйцевидные, реснитчатые при основании и бородатые у верхушки. Тычиночные нити и внутренние листочки околоцветника при основании волосистые. Пыльники в 2—3 раза короче тычиночных нитей. Тычинки в 2 раза короче околоцветника.

Плод — прямостоячая сухая коробочка 1,5-2,5 см длиной с остриём на верхушке.

Число хромосом 2n = 24.

Описан в 1829 г. И.А. и Ю.Г. Шультесами по образцам, собранным Ф.К. Биберштейном на Северном Кавказе между Моздоком и Кизляром.

Распространение и местообитание 
Восточноевропейско-азиатский степной вид. Общий ареал: Европа: Юго-Восточная (Румыния, Крым), Восточная (Украина); Кавказ (Грузия, Азербайджан); Азия Северная, Юго-Западная (северный Иран).

Россия: европейская часть (Московская область, Владимирская область (крайне редко), Башкортостан (на шиханах), Белгородская область, Татарстан, Поволжье (Жигулёвский заповедник), Калмыкия, Ростовская область, Волгоградская область); (юг); Северный Кавказ (Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Дагестан); Западная Сибирь.

Лимитирующие факторы — антропогенная деградация степных сообществ, распашка целинных степей, сбор цветущих растений на букеты, разработка карьеров, хозяйственное использование территорий, пожары; умеренный выпас скота и сенокошение не наносят вреда популяциям.

Образ жизни 
Весенний эфемероид. Цветёт в апреле — мае, плодоносит в июне. Размножается семенами и вегетативно (дочерними луковицами). Опыляется пчёлами, осами, мелкими жуками, мухами. Семена разбрасываются при растрескивании сухой коробочки. Время от появления вегетативных органов до цветения — 33 дня, до отмирания листьев — 87, созревания семян — 99 дней. Семена прорастают только осенью, всхожесть — 81,7 %. В неблагоприятных условиях пред генеративный период и формирование столонов может продолжаться многие годы. Гелиофит, геофит, ксеромезофит. Произрастает в полынно-типчаковых степях, по каменистым известняковым склонам, на засоленных местах, в кустарниках.

Синонимика 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:

 
  nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 
  nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
  nom. illeg.

Охранный статус

В России 
В России вид входит в многие Красные книги субъектов Российской Федерации: Астраханской, Воронежской, Липецкой, Московской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Ульяновской областей, а также республик Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Татарстан и Чечня, и Краснодарского и Ставропольского краев. Растёт на территории нескольких особо охраняемых природных территорий России.

На Украине 
Входит в Красную книгу Украины и Луганской области. Вид охраняется в Украинском степном, Луганском заповедниках, и во многих других территориях природно-заповедного фонда.

Примечания

Литература 
 

Биберштейна
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в 15-м издании книги Systema Vegetabilium Рёмера и Шультеса